Хо́лли Данн (; 22 августа 1957, Сан-Антонио, Техас, США — 15 ноября 2016, Альбукерке, Нью-Мексико, там же) — американская кантри-певица и художник, песни которой неоднократно возглавляли кантри-чарты в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Биография 
Ещё в средней школе, а позднее в колледже выступала с различными музыкальными коллективами в качестве солистки. После окончания христианского университета (Abilene Christian University) переехала в Нэшвилл.

Её первым хитом, попавшим в топ-10 американского кантри-чарта Hot Country Songs была песня «Daddy’s Hands», достигшая в 1986 году седьмой позиции. С её второго альбома три композиции попали в топ-10, «Love Someone Like Me», «Only When I Love» и «Strangers Again».

В 1989 году после подписания контракта с Warner Bros. Records, её песня «Are You Ever Gonna Love Me» достигла первого места Hot Country Songs. В следующем году композиция «You Really Had Me Going» также достигла вершины хит-парада.

Она выпустила 10 альбомов, а 19 синглов в 1986—1995 годах входили в «Hot Country Songs».

Закончила музыкальную карьеру в 2003 году, чтобы полностью посвятить себя художественному творчеству.

Приходилась родной сестрой американскому певцу, автору песен, продюсеру, и кулинарному автору Крису Уотерсу (англ.).

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Дуэты

Видеоклипы

Примечания 

Кантри-музыканты США
Выпускники Христианского университета Абилина